Скочище — село, Житомирська область, Брусилівський район, Скочищенська сільська рада
 Скочище — селище, Житомирська область, Брусилівський район, Скочищенська сільська рада
 Скочище — залізнична станція Південно-Західної залізниці